«Донна Донна» («Дона Дона», «Дана Дана») — популярная песня в Америке, а также в ряде других стран; например, её долгое время пели в японских школах.

История 
Песня была написана под названием «Дос кэлбл» (телёнок) композитором Шоломом Секундой на слова Арна Цейтлина на идише для мюзикла «Эстерке» (1940—1941), поставленного режиссёром Морисом Шварцем в 1941 году в Еврейском художественном театре на манхэттэнской Второй авеню. Впервые в США песня была напечатана в программке спектакля, а в 1943 году — отдельным нотным изданием под названием «Дана, дана, дана» (Metro Music Co., Нью-Йорк).

Собственно слова песни были написаны А. Цейтлиным раньше и опубликованы в журнальном издании его пьесы «Эстерке ун Казимир дэр гройсэр» (Эстерка и Казимир Великий, журнал «Глобус», Варшава, 1932). Для нью-йоркской постановки 1941 года Арн Цейтлин значительно переработал свою раннюю пьесу.

Песня была записана в ритме 2/4, для мужского и женского голосов, хора и оркестра. Секунда писал «Дана» для оркестра и «Дана Дана» для солистов. Текст идиша был записан на латинице. Для хора Секунда указал «andantino» и «sempre staccato» («всегда стаккато!»). Мелодия вступления повторялась в финале. Также было написано piu mosso (быстрее) для припева и некоторых пассажей, когда текст шёл про ветер. Сначала вступает женщина (Секунда писал «она», she), 4 строки, затем мужчина («он», he) поет следующие четыре строки. Начиная с припева, они поют вместе. Начиная с третьей части (Дана Дана Дана…) мужчина поет ниже, чем идет основная мелодия. Далее мелодия припева повторяется, тогда «он» поет мелодию, а «она» поет иногда «Дана», а иногда «Ах», на высоком голосе с техническим пассажем. Секунда писал «molto rit.» для завершения первого стиха (куплета). Имеются некоторые различия между оригинальной версией и той, которая стала широко известной. Секунда писал «а-а-а» для счёта хора с «надломленными» аккордами.
 
Первый перевод песни на английский был сделан самим Секундой, но не получил известности. Популярной в английской версии песня стала как «Донна Донна» в переводе Артура Кевесса и Тедди Шварца, написанном примерно в 1956 году. Особенно популярной песня стала после исполнения Джоан Баэз с гитарным аккомпанементом в 1960 году и Донована в 1965 году.

Песня была также переведена на многие другие языки, включая немецкий, французский, японский, иврит, эсперанто (является одной из самых узнаваемых и известных песен на эсперанто во всём мире) и русский. Русские переводы были сделаны Зеэвом Гейзелем в 2002 году, Анатолием Пинским, Виктором Шапиро (2009).

Песню исполняли такие исполнители, как Джоан Баэз, Донован, Хава Альберштейн, Теодор Бикель, Андре Цвейг, Элен Ролле в дуэте с Дороте, ансамбль еврейской песни на идише «Дона», а также она звучала в исполнении квартета «Ройял Найтс» на саундтреке к японскому аниме-сериалу «Юная революционерка Утэна». Песня была запрещена в Южной Корее как коммунистическая .

Слова

Ссылки 
 История песни с некоторыми переводами слов 
 Ноты 
 Русский перевод Зеэва Гейзеля

Аудиоссылки 
 Грамзаписи песни «Дона-Дона» на идише в архиве Фридмана (Пенсильванский университет) 
 Андре Цвейг (иврит) 
 Джоан Баэз (английский)
 «Дона Дона» по-английски в исполнении Донована (Donovan) 65 год 
 Теодор Бикель (идиш)
 Хава Альберштейн (идиш) 
  «Дона Дона» первый куплет на иврите, вся песня по-русски, припев на идише 
  «Дона Дона» по-английски в исполнении Джоан Баэз (1983 год) 
  «Дона Дона» по-французски 
  вьетнамский вариант «Дона Дона» 
 «Дона Дона» по-японски в исполнении квартета  «Royal Knights», аранжировка Хидеки Хагивара

Примечания 

Еврейская музыка
Еврейский фольклор
Песни по алфавиту
Песни Джоан Баэз